Le terme Théâtre en Rond désigne initialement une salle de spectacles dont la scène est circulaire.

Par extension, il est devenu le nom de plusieurs théâtres parmi lesquels :
 le Théâtre en Rond de Paris, aujourd'hui L'Européen
 le Théâtre en Rond de Sassenage (Isère)
 le Théâtre en Rond de Fresnes (Val-de-Marne)